
Molekulska formula -{C14H15NO2S}- se može odnositi na:

 SKF-89,145
 Cikloheksiltioftalimid